O nome Dean foi usado para dar nome a cinco ciclones tropicais no Oceano Atlântico:

 Tempestade tropical Dean (1983) - tempestade tropical que atingiu a costa nordeste dos Estados Unidos, causando danos mínimos.
 Furacão Dean (1989) - furacão de categoria 2 que atingiu a ilha de Terra Nova, Canadá, como tempestade tropical, causando $9 milhões de dólares em prejuízos.
 Tempestade tropical Dean (1995) - tempestade tropical que atingiu a costa do Texas, Estados Unidos, causando cerca de $500 mil dólares em prejuízos.
 Tempestade tropical Dean (2001) - tempestade tropical que atingiu as Pequenas Antilhas e Porto Rico, e viajou até as proximidades da costa atlântica do Canadá, causando cerca de $7,7 milhões de dólares em prejuízos.
 Furacão Dean - furacão de categoria 5 que atingiu praticamente todo o Caribe e o México, causando 44 fatalidades e quase $6 bilhões de dólares em prejuízos em 2007.

O nome Dean foi retirado da lista oficiais de furacões no Atlântico, sendo substituído por Dorian. Portanto, o nome não será mais utilizado para denominar outros furacões.

Desambiguação